Julien Vauclair (né le  à Delémont) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le frère Tristan Vauclair et Geoffrey Vauclair également joueurs professionnels de hockey.

Carrière en club 
En 1996, il commence sa carrière avec le HC Ajoie en LNB. En 1997, il débute en LNA avec le HC Lugano. Il est choisi en 1998 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa au , en . En 2001, il part en Amérique du Nord et joue en Ligue américaine de hockey pour les Griffins de Grand Rapids et les Senators de Binghamton. Il joue un match de LNH avec les Senators. En 2004, il revient à Lugano.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse. Il a participé à de nombreux championnats du monde et à deux olympiades en 2002 et 2006. En 2013, il devient vice-champion du monde quand son équipe perd la finale contre la Suède après neuf victoires.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2004 : Participe au Match des étoiles.
Autres
 2013 : Vice-champion du monde et défenseur de l'équipe type du championnat du monde

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996||HC Ajoie||
||20||4||10||14|| || || || || || 
|-
|1996-1997 || HC Ajoie || LNB || 40 || 0 || 6 || 6 || 24 || 9 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
|1997-1998 || HC Lugano || LNA || 36 || 1 || 2 || 3 || 12 || 7 || 0 || 0 || 0 || 25 
|-
|1998-1999 || HC Lugano|| LNA || 38 || 0 || 3 || 3 || 8 || 16 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|1999-2000 || HC Lugano|| LNA || 45 || 3 || 3 || 6 || 16 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2000-2001 || HC Lugano|| LNA || 42 || 3 || 4 || 7 || 57 || 18 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2001-2002 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 71 || 5 || 14 || 19 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2002-2003 || Senators de Binghamton || LAH || 67 || 6 || 16 || 22 || 30 || 14 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2003-2004 || Senators de Binghamton || LAH || 78 || 9 || 30 || 39 || 39 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2003-2004 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || HC Lugano|| LNA || 42 || 4 || 7 || 11 || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2005-2006 || HC Lugano|| LNA || 31 || 6 || 6 || 12 || 32 || 17 || 2 || 4 || 6 || 12
|-
|2006-2007 || HC Lugano|| LNA || 39 || 7 || 9 || 16 || 50 || 5 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|2007-2008 || HC Lugano|| LNA || 49 || 10 || 21 || 31 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || HC Lugano|| LNA || 50 || 10 || 35 || 45 || 56 || 7 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|2009-2010 || HC Lugano|| LNA || 35 || 13 || 14 || 27 || 64 || 4 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
|2010-2011 || HC Lugano|| LNA || 40 || 12 || 7 || 19 || 38 || 4 || 1 || 3 || 4 || 27
|-
|2011-2012 || HC Lugano|| LNA || 41 || 4 || 8 || 12 || 28 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2012-2013 || HC Lugano|| LNA || 47 || 7 || 9 || 16 || 24 || 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2013-2014 || HC Lugano|| LNA || 31 || 3 || 8 || 11 || 18 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2014-2015 || HC Lugano|| LNA || 38 || 6 || 7 || 13 || 30 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || HC Lugano|| LNA || 42 || 1 || 7 || 8 || 53 || 12 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
|2016-2017 || HC Lugano|| LNA || 27 || 1 || 9 || 10 || 22 || 6 || 4 || 0 || 4 || 0
|-
|2017-2018 || HC Lugano|| LNA || 38 || 5 || 7 || 12 || 16 || 14 || 1 || 3 || 4 || 4 
|-
|2018-2019 || HC Lugano|| LNA || 44  || 4 || 6 || 10 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2019-2020 || HC Lugano|| LNA || 36 || 0 || 0 || 0 || 22 || -|| -|| -|| -|| - 

|1997 || align="left"| CE Jr.
| 6 || 1 || 0 || 1 ||  4 || align="left"|
|-
|1998 || align="left"|CM Jr.
| 7 || 1 || 2 || 3 || 12 || align="left"|
|-
|1999 || align="left"|CM Jr.
| 6 || 1 || 1 || 2 || 6 || align="left"|
|-
|1999 || align="left"|CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|
|-
|2000 || align="left"|CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
|2001 || align="left"|CM
| 6 || 1 || 0 || 1 || 27 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"|JO
| 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"|CM
| 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"|
|-
|2004 || align="left"|CM
| 5 || 0 || 0 || 0 || 16 || align="left"|
|-
|2005 || align="left"|CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 10 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"|JO
| 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"|CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|
|-
|2007 || align="left"|CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|
|-
|2008 || align="left"|CM
| 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || align="left"|
|-
|2010 || align="left"|CM
| 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"|
|-
|2011 || align="left"|CM
| 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"|
|-
|2013 || align="left"|CM
| 10 || 0 || 3 || 3 || 2 || align="left"|
|-
|2014 || align="left"|JO
| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1979
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Ajoie
Sportif du canton du Jura
Naissance à Delémont
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Naissance dans le canton du Jura